Мохамед Ламине Ульд Ахмед (; ) — государственный и политический деятель Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). С 2012 года занимает должность министра здравоохранения САДР.

Биография 
Родился в Смаре и является одним из основателей военно-политической организации Полисарио. В 1976 году стал первым премьер-министром Сахарской Арабской Демократической Республики и занимал эту должность до 1982 года. Второй раз работал премьер-министром САДР с 1985 по 1988 год, а также является членом Национального секретариата Полисарио. По данным международной неправительственной организации Amnesty International, 11 членов его семьи «исчезли» по политическим причинам из-за действий сотрудников службы безопасности Марокко.

Примечания

Ссылки 
 Souvenence (Recollections)

Премьер-министры Сахарской Арабской Демократической Республики
Министры здравоохранения